

Красногори — присілок, Орловський район, Кіровська область
 Крансогори — присілок, Шабалінський район, Кіровська область

Див. також 
 Красногор'є